Натуральне число 915
 915 рік до нашої ери
 915 рік нашої ери